Templo de Júpiter puede referirse a:

 Templo de Júpiter Óptimo Máximo o templo de Júpiter Capitolino, situado en la Colina Capitolina, en Roma; 
 Templo de Júpiter Stator, situado dentro del Foro Romano; 
 Templo de Júpiter (Cosa), situado en Cosa (Ansedonia), antigua colonia latina de la Toscana; 
 Templo de Júpiter (Pompeya); 
 Templo de Júpiter (Baalbek); 
 Templo de Júpiter (Damasco).